Pedinura är ett släkte av kräftdjur. Pedinura ingår i familjen klotkräftor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klotkräftor
Pedinura